Sylwia kan syfta på:
 Sylwia Gruchała (född 1981)
 Sylwia Jaśkowiec (född 1986)
 Sylwia Grzeszczak (född 1989)

Polska förnamn